2 miejscowości w Polsce: 
 Żelichowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański 
 Żelichowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Krzyż Wielkopolski